

En médecine 

ATM peut faire référence à :
 actes techniques médicaux, un code utilisé par la CCAM (classification commune des actes médicaux) ;
 protéine ATM, un gène localisé sur le chromosome 11 humain dont la mutation pathologique est responsable de l'ataxie télangiectasie ;
 articulation temporo-mandibulaire, une articulation qui unit la fosse mandibulaire de l'os temporal avec le condyle de la mandibule.

En informatique 

ATM peut faire référence à :
 Asynchronous transfer mode (en français, mode de transfert asynchrone), un protocole de communication de couche 1, 2 et 3, ;
 Adobe Type Manager, un programme utilitaire, autrefois diffusé par Adobe Systems, et chargé de la gestion des polices de caractères ;
 Automated Teller Machines (en français, guichet automatique bancaire ou distributeur automatique de billets).

En sciences et techniques 

atm peut faire référence à :
 atmosphère normale, une unité de pression.

ATM peut faire référence à :
 analyse thermomécanique, souvent remplacé par le sigle anglais TMA (Thermomechanical Analysis).

En droit du travail et assurance sociale 

ATM peut faire référence à :
 accident du travail maritime ;
 accident du travail mortel.

Quant à AT/MP, qui apparait parfois sur les bulletins de salaire, cela signifie accident du travail-maladie professionnelle.

Autres 
ATM peut faire référence à :
 Air Traffic Management, une expression couramment utilisée pour désigner la gestion du trafic aérien ;
 Algérie, Tunisie, Maroc, désignant des anciens combattants militaires ou civils ayant combattu ou été prisonniers en Afrique du Nord
 Ass to mouth, désignant une pratique sexuelle ;
 animaux trouvés morts, termes désignant en France les animaux morts en élevage collectés par les sociétés d'équarrissage ;
 Azienda Trasporti Milanesi, une entreprise des transports en commun milanaise ;
 ATM de Turin, une entreprise italienne de transports publics ;
 Atelier de Montrouge, un atelier d'architectes associatif ;
  ;
 ATM, un  film d'horreur américano-canadien de David Brooks (2012).
 ATM Management, entreprise d'Amy Thomson gérant la carrière de divers artistes, dont Kanye West, Axwell Λ Ingrosso, Alesso jusqu'en 2017, ou encore DJ Snake.

Références